Щукозеро — озеро на территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,4 км², площадь водосборного бассейна — 17,5 км². Располагается на высоте 40,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега изрезанные, каменисто-песчаные.

Через озеро протекает река без названия, которая, протекая ниже через Тегозеро, впадает в реку Суму, впадающую, в свою очередь, в Онежскую губу Белого моря (Поморский берег).

В озере более десятка безымянных островов различной площади, их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

К юго-восточному берегу озера подходит лесная дорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001411102000009032.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Сумы (реки, впадающей в Белое море)
Озёра Беломорского района